Přírodní olovo (82Pb) se skládá ze čtyř stabilních izotopů; 204Pb (přirozený výskyt 1,4 %), 206Pb (24,1 %), 207Pb (22,1 %) a 208Pb (52,4 %). Bylo také popsáno 39 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 178 až 220, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 205Pb (poločas přeměny 1,73×107 let), 202Pb (52 500 let), 210Pb (22,2 let), 203Pb (51,92 hodiny), 200Pb (21,5 h) a 212Pb (10,64 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 5 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 205 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy thallia a/nebo alfa rozpadem na rtuť, zatímco u 204Tl a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na bismut.. Olovo je vůbec nejtěžším prvkem, který má stabilní izotop.

Přírodní izotopy 
206Pb je konečným produktem rozpadové řady 238U.
207Pb je konečným produktem aktiniové rozpadové řady (začíná nuklidem 235U).
208Pb vzniká jako konečný produkt thoriové řady. Tvoří asi polovinu přírodního olova, ovšem v některých thoriových rudách může tento podíl vzrůst až na 90 %. Je to také nejtěžší známý stabilní nuklid.

204Pb je prvotní nuklid, který je vhodný pro určování obsahu ostatních prvotních izotopů olova ve vzorku (poměr jejich množství je konstantní).

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
Olovo
Olovo